Magyar Filmdíj a legjobb női főszereplőnek, 2014-ben alapított magyar filmművészeti díj játékfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb női főszereplőnek, 2014-ben alapított magyar filmművészeti díj tévéfilm kategóriában
Magyar Filmdíj a legjobb női főszereplőnek, 2018-ban alapított magyar filmművészeti díj fikciós kisfilm kategóriában